Гия́нтское соглаше́ние (, ) — мирное соглашение между принцем Мангкубуми (), его братом Пакубувоно III и представителями Голландской Ост-Индской компании, положившее конец Третьей войне за престолонаследие в Матараме. Было подписано 13 февраля 1755 года в Гиянти () (юго-восточнее от , Центральная Ява).

Согласно условиям соглашения, восточная часть султаната Матарам с центром в Суракарте передавалась Пакубувоно. Западная часть Матарама переходила к принцу Мангкубуми, который провозгласил себя султаном Джокьякарты и взял имя Хаменгкубувоно I. После заключения соглашения продолжались военные действия между Пакубувоно III и Раденом Мас Саидом, (), также известным как принц Самберньява ().

Примечания

Литература 
 Brown, Colin. A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation? Allen & Unwin, 2003. ISBN 1-86508-838-2
 Ricklefs, M. C. (1974) Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749—1792: A history of the division of Java. London Oriental Series, vol. 30. London: Oxford University Press, (Revised Indonesian Edition, 2002).

Мирные договоры XVIII века
История Индонезии
Международные договоры Нидерландов
Февраль 1755 года
1755 год